Alep, aleb, jilleb eller jilläbe är ett samiskt ord som betyder högre eller västligare (dvs. längre bort i den riktning som älven kommer ifrån) och som förekommer som en del av ett antal ortnamn i bland annat Sverige. Ordets grundform (positivform, dvs. högt belägen eller västlig) är alle, jille eller jilles; superlativformen (högst belägen eller västligast) är alemus eller jillemes. Motsatsen till alep är lulep.

Jille Raragaisenjaure, sjö i Krokoms kommun och Jämtland,  (14,1 ha)
Jille Bieinejaure, sjö i Krokoms kommun och Jämtland,  (76,5 ha)
Jillestjärnen, sjö i Vilhelmina kommun och Lappland,  (5,65 ha)
Jille-Ruffejaure, sjö i Storumans kommun och Lappland,  (11,3 ha)
Jille-Skeblejaure, sjö i Sorsele kommun och Lappland,  (26,4 ha)
Jilläbe Giengeljaure, sjö i Sorsele kommun och Lappland,  (18,3 ha)
Jillesnåle kapell, kapell i Sorsele kommun, 
Jillebniusa, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland, 
Jillehaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (57,4 ha)
Aleb Bargajaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (32,9 ha)
Aleb Silbojaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (15,9 ha)
Aleb Tjadamjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (33,3 ha)
Aleb Tjallasjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (2,13 km²)
Aleb Tjapkajaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (34,3 ha)
Alep Rissajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (26,3 ha)
Alep Vatjamjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (51,9 ha)
Alep Ipmatisjauratj, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (13,6 ha)
Alep Manakjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (14,2 ha)
Alep Njåtjosjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (48,6 ha)
Alep Reusakjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (16,4 ha)
Alep Skieltajaureh, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (1,05 km²)
Alep Soulojaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (22,8 ha)
Alep Stainasjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (1,15 km²)
Alep Suobbatjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (25,2 ha)
Alep Uttjajaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (1,01 km²)
Alep Vartojaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (10,5 ha)
Alep Rissajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (34,6 ha)
Allejauratj, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland, 
Alemusjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (44,8 ha)
Alemus-Juovvajauratj, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (6,13 ha)
Alemus Kårnajauratj, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (16,3 ha)
Alep Huikajaure, sjö i Kiruna kommun och Lappland,  (24,6 ha)
Alep Tjuorvosjaure, sjö i Kiruna kommun och Lappland,  (9,36 ha)
Alep Vuolusjaure, sjö i Kiruna kommun och Lappland,  (6,4 km²)

Se även 
Allejaure

Referenser 

Samiska

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn